Amblyopone saundersi () — вид мелких тропических муравьёв.

Описание 
Длина тела 3—5 мм. Усики 12-члениковые. Клипеус с рядом из 6—10 мелких зубчиков. Гнездятся в почве, численность семей обычно составляет 10—30 особей. С помощью развитого жала парализуют добычу (многоножки, личинки жуков и других членистоногих).

Распространение 
Новая Зеландия.

Синонимия 
 Stigmatomma saundersii (Forel)
 Stigmatomma (Fulakora) saundersi (Forel)

См. также 
 Список муравьёв Новой Зеландии
 Аргентинский муравей

Примечания

Литература 
 Brown, W.L., jr. 1958: A review of the ants of New Zealand (Hymenoptera). Acta Hymenopterologica, 1(1): 1-50. Internet Archive

Ссылки 
 Amblyopone saundersi на www.landcareresearch.co.nz 

Amblyopone
Насекомые Новой Зеландии
Животные, описанные в 1892 году
Эндемики Новой Зеландии